'''Флаг муниципального образования «Городского поселения Ми́хнево» Ступинского района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 февраля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3936.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Михнево по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос — двух голубых и между ними белой в соотношении 2:1:2 и зелёной горизонтальной шириной в 1/10 от ширины полотнища, расположенной по нижнему краю. Голубые полосы несут жёлтые изображения сокола над солнцем (полоса у древка\\0 и полумесяца (полоса у свободного края). Белая полоса несёт изображение зелёной ели, достигающее зелёной полосы».

Обоснование символики 
Название поселения (посёлка) известно с 1572 года. Оно связано с родом дворян Михневых, основателем которого был Ёлка Михнев, живший в деревне Астафьево в 5 км от Михнево. В дальнейшем Михневы скупили земли соседних деревень Екиматово, Мясное, Сидорово, Астафьево и других.

Ель (дерево) — символ вечности (одно из немногих деревьев северного полушария считающихся вечнозелёным). У древних народов ель считалась символом цельности и честности.

Солнце символ животворящей силы, источник энергии. Солнце олицетворяет собой вечное обновление. Солнечный луч символизирует передачу вселенской энергии всему материальному на земле. Солнце и полумесяц, показанные вместе, символ двойственности мира, его гармонии и совершенства.

Полумесяц, повёрнутый вправо (образ убывающей Луны), символизирует не только конечность бытия, но и подготовки к новому возрождению.

Белая полоса (столб) аллегорически символизирует дорогу, духовную силу, целеустремлённость, опору, стабильность. Три вертикальные части флага (голубая, белая и голубая), аллегорически показывают состав поселения: посёлок Михнево, и бывшие сельские округа Усады и Татариново. Общая для всех частей земля символизирует объединение посёлка и сельских округов в едином поселении.

Летящий сокол, визуально символизирует связь поселения со Ступинским районом.

Символика сокола многозначна:

— стремительность, скорость;

— воодушевление, победа, свобода;

— зоркость и проницательность.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания